Alfred Adler, osztrák pszichiáter
 Adler, családnév
 Adlerwerke, német járműgyártó cég
 Adler, gőzmozdony
 Adler, autómárka
 Heraldischen Gesellschaft Adler zu Wien, heraldikai és genealógiai társaság, valamint ennek folyóirata
Földrajz
 Amerikai Egyesült Államok
 Adler (Alabama)
 Adler Township, Nelson megye, Észak-Dakota